Alfred Duriau (1877-1958), graveur belge.
 Catherine Duriau (née en 19??) , présentatrice de télévision belge.
 Francis Duriau (né en 1934), homme politique belge.
Servais Duriau (1701-1775), moine cistercien.